Un controtipo - Appunti su Gillo Pontecorvo è un documentario del 2005 diretto da Hendrick Wijmans.

Trama 
A una serie di interviste a Gillo Pontecorvo, alla moglie Picci, ai collaboratori Ennio Morricone, Giuliano Montaldo, Tullio Kezich e altri, si affiancano materiali d'archivio, filmati e fotografie di famiglia a comporre un ritratto del regista pisano.

Collegamenti esterni 
 

Film documentari italiani
Film biografici sui registi